Pielești se poate referi la:
Pielești, Argeș
Pielești, Dolj